Punisher (Marvel), een antiheld uit het Marvel-universum
 The Punisher (1989), een film uit 1989 gebaseerd op het Marvel-personage
 The Punisher (2004), een film uit 2004 gebaseerd op het Marvel-personage
 The Punisher (televisieserie), een tv-serie uit 2017 van Netflix
 The Punisher (computerspel uit 1993), een arcadespel uit 1993
 The Punisher (computerspel uit 2005), een computerspel uit 2005 van Volition, Inc.